Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Seattle 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrici Rosie Casals e Chris Evert che hanno battuto in finale Françoise Dürr e Martina Navrátilová 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Chris Evert (Campionesse)
 Françoise Dürr /  Martina Navrátilová (finale)

 Kristien Shaw /  Valerie Ziegenfuss (semifinali)
 Nataša Čmyreva /  Ol'ga Morozova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Seattle 1977